Jean Couzy (1923-1958), Frans alpinist
 Jean Hubert Couzy (1902-1973), Nederlands generaal en politicus
 Hans Couzy (1940-2019), Nederlands generaal